Het Nederlands kampioenschap dammen van 1939 telde 12 deelnemers. Doordat Reinier Cornelis Keller en Johan Vos beide de lijst aanvoerde met vijftien punten werd er een tweekamp georganiseerd om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen. De eerst tweekamp van drie partijen eindigde onbeslist. Hierdoor was er een tweede tweekamp nodig. Deze werd gewonnen door Keller met een score van 4-2, waardoor hij voor de zesde maal de nationale titel veroverde.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1939